El nombre condado de Fannin se puede referir a dos divisiones administrativas de los Estados Unidos:
 el condado de Fannin, en el estado de Georgia; y
 el condado de Fannin, en el estado de Texas.